Termenul „Reichenberg” se poate referi la:

Localități:
Reichenberg (Unterfranken) din landul Bavaria, Germania
Reichenberg (Rheinland-Pfalz) din landul Renania-Palatinat, Germania
Liberec, Sudetenland din Republica Cehă
Cetăți:
Burg Reichenberg (Rheinland-Pfalz)
Burg Reichenberg (Baden-Württemberg)
Burg Reichenberg (Hessen)
Burg Reichenberg (Südtirol)